Kabinet-Bouterse I, kabinet van Desi Bouterse in Suriname van 2010-2015
 Kabinet-Bouterse II, kabinet van Desi Bouterse in Suriname van 2015-2020